Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Majestic (engl. für majestätisch)

 Die erste HMS Majestic war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, das 1785 vom Stapel lief, u. a. an der Seeschlacht bei Abukir von 1798 teilnahm, 1814 durch Entfernung eines Decks (Razee) in eine schwere Fregatte mit 56 Kanonen umgewandelt wurde und 1816 durch Strandung verloren ging. 
 Die zweite HMS Majestic war ein Linienschiff zweiter Klasse mit Schraubenantrieb und 80 Kanonen, das 1853 vom Stapel lief und 1868 abgewrackt wurde. 
 Die dritte HMS Majestic war ein Linienschiff, das 1895 vom Stapel lief und namensgebend für die Majestic-Klasse war. Es wurde 1915 bei den Dardanellen von dem deutschen U-Boot U 21 versenkt.
 Die vierte HMS Majestic war ein leichter Flugzeugträger, der 1945 vom Stapel lief und wiederum namensgebend für eine Majestic-Klasse war. Die Fertigstellung wurde 1946 abgebrochen, das Schiff aber später der Royal Australian Navy übergeben, dort 1949 in Dienst gestellt und 1955 in HMAS Melbourne umbenannt. Sie wurde 1982 außer Dienst gestellt und 1985 in China abgewrackt.

Majestic